Ря́бчик камча́тский () — многолетнее травянистое растение; вид рода Рябчик.

Распространение и экология 
Встречается в умеренной зоне Северной Америки и Дальнего Востока от Японии (Хоккайдо и Хонсю) через Сахалин и Курилы до Камчатки и Приморья.

Произрастает на береговых валах у моря, скалах и склонах морских террас, болотах-шикшёвниках, в березняках, лугах и луговинных тундрах, в зарослях ольшаника, до 950 м над уровнем моря.

Предпочитает сырые торфянистые почвы.

Ботаническое описание 

Травянистый многолетник высотой 35—60 см с округлой белой луковицей диаметром 4—5 см в основании стебля. Зубчатые чешуи луковиц состоят из мелких чешуек-луковичек, похожих на зёрна риса (из-за этого американцы иногда называют растение индейским рисом — ). Замещающая луковица образуется на толстом столоне, а детка — на концах столонов.

Листья овально-ланцетные, снизу сизоватые, после цветения — желтеющие, нижние — в мутовках по 3—10, верхние — супротивные и одиночные.

Цветки с неприятным запахом расположены по 1—3 на верхушке стебля; колокольчатые или воронковидные, чёрно-пурпурные или чёрно-коричневые, со слабым «шахматным» рисунком. Цветёт в мае—июле.

Плод — продолговато-овальная коробочка.

Число хромосом: 2n = 24, 36.

Значение и применение 
Декоративное, пищевое и лекарственное растение.

Почти все индейские племена северо-западных районов Северной Америки (тихоокеанское побережье Британской Колумбии и юго-восточная Аляска) употребляли маленькие луковички рябчика камчатского, по внешнему виду напоминающие белый рис, в пищу. Эти луковички растут относительно близко к поверхности земли и легко могут быть извлечены весной (перед цветением), летом или осенью (после цветения) при помощи палки-копалки, лопаты или просто пальцами. Их готовили сразу или заготовляли впрок. Для скорого употребления их варили в течение короткого времени, а потом делали «пюре» и ели с жиром, тушили с рыбой и мясом, или иногда запекали в золе. Даже будучи отваренными, луковички немного горчили, и некоторые племена вымачивали их в воде, чтобы уменьшить горечь. Их сушили на солнце и толкли в муку, запасая её на зиму, хранили в прохладном месте.

Луковицы индейского риса использовались в торговле как своеобразная мера цены.

Начало цветения рябчика предвещало наступление индейского Нового года, цветки использовали для украшения одежд при исполнении новогоднего «танца цветов».

Как декоративное растение, Рябчик камчатский в Европе появился в 1757 году.

Садоводами введены несколько садовых культиваров, отличающихся признаками цветков и всего растения. Так, например, у , описанного Т. Макино в 1932 году как  [≡ ], недостаток тёмного пигмента даёт в результате цветок лимонно-жёлтого цвета, а у культивара  не шесть, как обычно, а двенадцать—пятнадцать лепестков.

Таксономия 
Синоним — Lilium camschatcense L.. В англоязычных странах Рябчик камчатский до сих пор называется камчатской лилией ().

, считавшаяся ранее многоцветковой разновидностью рябчика камчатского, сейчас признана разновидностью рябчика родственного — .

Литература 
 
 Kunlein, H.V. & N. J. Turner 1991. Traditional plant foods of Canadian indigenous peoples. Nutrition, Botany, and Use. Food and Nutrition in History and Anthropology. Volume 8. Gordon & Breach Science Publishers. Pgs. 239—242.
 Turner, N.J. & H.V. Kuhnlein 1983. Camas (Camassia spp.) and riceroot (Fritillaria ssp.): Two liliaceous «root» foods of the northwest coast Indians. Ecology of Food and Nutrition, 13:199—219.

Примечания

Ссылки 
  Проверено 19 декабря 2008 г.
 Рябчик камчатский на сайте Flora of North America Проверено 19 декабря 2008 г.
 Рябчик камчатский на сайте USDA NRCS Проверено 19 декабря 2008 г.
 Рябчик камчатский в Энциклопедии декоративных садовых растений Проверено 19 декабря 2008 г.

Рябчик
Флора Дальнего Востока
Флора Северной Америки
Клумбовые растения
Пищевые растения
Лекарственные растения